Peter Howson (politicus) - Australisch politicus
 Peter Howson (kunstschilder) - Brits kunstschilder